Coleotrype är ett släkte av himmelsblomsväxter. Coleotrype ingår i familjen himmelsblomsväxter. Den finns i  Afrika och på Madagaskar.
 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsväxter
Coleotrype